Hierba rastrera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Agrostis stolonifera;
 el nombre común de la planta Cynodon dactylon;  
 el nombre común de la planta Paronychia argentea; o
 el nombre común de la planta Polygonum aviculare.